Усадебно-парковый ансамбль Скиндеров — остатки усадебно-паркового ансамбля в д. Михайловщина, Ошмянский район.

Архитектура 

Здание двора на Михайловщине построено в конце 18 - начале ХІХ века. Повернута фронтом на юг постройка была деревянная, сравнительно небольшая, воздвигнутая на фундаменте в форме широкого прямоугольника. Высокая крыша дома был из гладкой гонта. Со стороны входа располагался широкий портик с двумя парами довольно массивных колонн с балконом и антресолью. Позже балкон был накрыт страхом на четырех стройных столбах. Стены дома снаружи были обшиты досками. Фасад дома украшали одинаково белые колонны, окна, ставни и двери  .

Интерьер 
Внутри дома до портика примыкал большой коридор, а с северной стороны – большая столовая с выходом на садовую террасу. С обеих сторон фасада было три комнаты. Комната с правой стороны коридора являлся салоном, с левой кабинетом. Стены во всех комнатах были гладко оштукатурены, потолок – балочный. Кроме печей с желтой и коричневой кафеля в доме имелся еще камин, также из кафеля. Возможно, все это было построено во второй половине ХІХ века. Старинная мебель экспортировалась в Варшаву или Вильнюс до 1914 года. Все, что осталось на месте, было пропало во время Первой мировой войны. Среди наиболее ценных памятников, хранившихся в Михайловском районе, был семейный архив Скиндеров, охватывавший время с 1646 года  .

Другие здания 

По периметру парка неподалеку от жилого дома находились две другие постройки с того самого времени и подобного способа строительства. К ним примыкал небольшой флигель, в плане приближена к квадрату, накрыт двускатной гонтовой крышей. Перед входом был навес на 4 столбах. Здание служил холодильником. Значительная часть парка находилась за жилым домом и по его бокам. Наиболее в парке было трёхсотлетних высокорослых лип. Была аллея из елок и много декоративных кустов сирени обычного и черного, барбариса, диких роз и других  .

Парк 

Усадьбу со всех сторон окружал парк площадью 6 га. Вид на дом открывался только со стороны главной въездной брамы. Он состоял из двух каменных четырехугольных столбов с двускатной крышей, покрытой гонтом. Между воротами и портиком дома посреди широкой дороги для въезда транспорта была большая лужайка в виде круга с клумбами. По внешней стороне дороги росли старые лиственные деревья различных пород лип и пирамидально-стреловидные высокие тополя. Около правого столба главной ворот снаружи находилась небольшая постройка — сторожевая будка. Другие въездные ворота почти такого же вида находились с западной стороны двора  .

Сам парк занимает холм с относительно крутыми склонами, что не характерно для белорусских парков, над поймой реки Клява  .

Литература 
 «Збор помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусі. Гродзенская вобласць». Мінск, выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», 1986 год, С. 107—108.
 Афтанази Роман. «Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej». Wrocław, Ossolineum, 1991-97, С. 219—221.
 Федорук Анатолий Тарасович . «Садово-парковое искусство Беларуси». Минск, "Урожай", 1989. 247 стр. ISBN 5-7860-0086-9 .
 Jankowski. Powiat oszmiański. Część 1, С. 215—217

Примечания

Ссылки 

 
 

Усадьбы Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами